

ey 
 ey – dwuznak występujący w języku angielskim

EY 
Skrót EY może oznaczać:
 Eagle Air (Tanzania) (kod IATA) 
 Etihad Airways (kod IATA)
 Ernst & Young 
 Engine Yard 
 Henri Ey
 Elaine Youngs
 Eretz Yisrael
 Executive Yuan